

Nom de scène 
 Noa, chanteuse israélienne ;

Sigle  

NOA ou Noa peuvent faire référence à :
 NoA, chaîne de télévision régionale française opérée par France 3 Nouvelle-Aquitaine ;
 , une des régions administratives d'Argentine, dont la ville principale est Salta ;
 Noa, nom de scène de la chanteuse Achinoam Nini ;
 NOA, acronyme de  ;
 Noa, un cépage ;

Code
Acronyme